Тайбу́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Бордо, 45 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тайбур на сайті французького Національного інституту географії
 Тайбур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тайбур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тайбур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тайбур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна